Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die German Tennis Championships 2018 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel bzw. eine Paarung im Doppel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Hinzu kam ein Lucky Loser im Einzel. Insgesamt nahmen 16 Spieler und vier Paare an der Qualifikation teil, die am 21. und 22. Juli 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 91,7 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 79,8 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Hamburg